Juste est un adjectif, un adverbe, un nom commun ou un nom propre.

Nom commun ou adjectif 
 Juste, qualité de ce qui est fait en quantité ou forme ni insuffisante ni excessive, de manière équilibrée.
 Juste, qualité de ce qui est conforme à la justice.
 Un juste est une veste paysanne, uniquement féminine, du .

Prénom ou patronyme 
Juste (parfois orthographié Just) est un prénom masculin qui provient du latin justus, qui signifie « qui observe le droit », c'est-à-dire « juste ». Il a pour formes dérivées Justin et Justinien, ainsi que Justo et Justa, formes espagnoles.

Juste est aussi un patronyme.

La famille Giusto, connue en France sous le nom de Juste, famille de sculpteurs originaires de San Martino a Mensola, à Florence, descendants de Giusto Belli et Andrea, ce dernier étant le père des trois sculpteurs venus s'installer en France :
 Antoine Juste (1479-1519), sculpteur,
 Juste de Juste (vers 1505-vers 1559), sculpteur et aquafortiste français, fils du précédent,
 André Juste (vers 1483- ..), sculpteur,
 Jean Juste  (1485-1549), sculpteur du tombeau de Louis XII et Anne de Bretagne dans la basilique de Saint-Denis,
 Jean Juste II (..-1577), sculpteur, fils du précédent.

Saints chrétiens 
 Voir

Personnalités portant ce prénom 
 Juste d'Alexandrie  , patriarche d'Alexandrie.
 Juste Olivier (1807 - 1876), écrivain suisse.
 Just Fontaine (1933 - 2023), footballeur français.
 Juste Lipse, philosophe et humaniste belge du .
 Juste de Juste (1505-1559), fils d'Antoine Juste (Antonio di Giusto Betti) (1479-1519), famille de sculpteurs d'origine florentine.
 Famille Juste, famille des sculpteurs.

Surnom 
 Jacques le Juste , évêque ou patriarche de Jérusalem. 
 Casimir II le Juste (°1138 - †1194), duc polonais.
 Henri IV le Juste (°1257 - 1290), duc polonais.

Nom composé 

Gérard Jean-Juste, prêtre catholique, recteur catholique romain, militant de la théologie de la libération et opposant politique haïtien.

Divers 
 Un Juste, ou un Juste parmi les nations חסיד אומות העולם, est un titre décerné par le Mémorial de Yad Vashem à une personne non juive qui a sauvé des Juifs pendant la Shoah (1941-1945).

Titres 

 Les Justes, pièce de théâtre en 5 actes écrite par Albert Camus en 1950.
 
 Navires

Références

Variantes linguistiques 

  et  (italien)
 
 Tsadik (hébreu)
Patronyme français
Surnom